Regan ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Schimon-Regan (1841–1902), deutsche Sängerin und Gesangslehrerin
 Ash Regan (* 1974), schottische Politikerin
 Bridget Regan (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles Tate Regan (1878–1943), britischer Ichthyologe
 Donald Regan (1918–2003), US-amerikanischer Politiker
 Edward Regan (1930–2014), US-amerikanischer Politiker
 Edwin Regan (* 1935), Bischof von Wrexham
 Emily Regan (* 1988), US-amerikanische Ruderin
 Emma Eliza Regan (* 1992), irische Schauspielerin

 Eugene Regan (* 1952), irischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof
 Fionn Regan (* 1979), irischer Liedermacher und Künstler
 Gerald Regan (1928–2019), kanadischer Politiker
 Joan Regan (1928–2013), britische Popsängerin
 Kenneth M. Regan (1891–1959), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Regan (* 1984), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Larry Regan (1930–2009), kanadischer Eishockeyspieler
 Laura Regan (* 1977), kanadische Schauspielerin
 Mark Regan (* 1972), englischer Rugbyspieler
 Martin Regan (1929–2014), englischer Rugby-Union-Spieler
 Michael S. Regan (* 1976), US-amerikanischer Umweltregulierer
 Obeng Regan (* 1994), ghanaischer Fußballspieler
 Patrick Regan (* 1956), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Robbie Regan (* 1968), britischer Boxer
 Tim Regan (* 1974), US-amerikanisch-deutscher Eishockeyspieler
 Tom Regan (1938–2017), US-amerikanischer Philosoph und Tierrechtler
 Trish Regan (* 1972), US-amerikanische Nachrichtenmoderatorin
 Vincent Regan (* 1965), walisischer Schauspieler

Siehe auch:
 Reagan
 Regan Øst, dänischer Regierungsbunker auf Seeland
 Regan Vest, dänischer Regierungsbunker im Rold Skov
 O’Regan